Сандет () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сандет () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї